Le Comité olympique du Kirghizistan est le comité national olympique du Kirghizistan fondé en 1991 lors de la dislocation de l'URSS et reconnu en 1993 par le CIO.

Kirghizistan
Sport au Kirghizistan
Organisme fondé en 1991